Mama’s Boys — североирландская хард-рок/хэви-металл группа из графства Фермана образованная тремя братьями Макманусами -Пэтом, он же «Профессор», (гитара, иногда скрипка), Джоном (бас и вокал) и Томми (ударные). Позже, в 1985 году, в состав вошел четвертый участник — Рик Чейз (вокал), который в 1987 году был заменен Китом Марреллом, в связи с плохим состоянием здоровья Рика. Кит позже был заменен Майком Уилсоном в 1989 году.

Биография 
Братья Макманус, выросшие на ферме близ села , графство Фермана, начинали музыкальную карьеру в качестве исполнителей традиционной ирландской музыки, но вдохновленные ирландской кельтской рок-группой Horslips, а также желанием младшего брата Томми играть на ударных, сформировали рок-группу. В конце 1970-х братья были большими фанатами Horslips и посещали их концерты при любой возможности. Они в конечном счете познакомились и подружились с участниками группы. Это произошло примерно в то время, когда они создавали свою собственную группу, которая первоначально называлась «Pulse», но вскоре переименованная в «Mama’s Boys». Барри Девлин из Horslips слышал об их группе, и посетил репетицию группы в их доме. Он был впечатлен и предложил им место на поддержки тура Horslips 1979 года.

Хотя их кумиры Horslips смешивали традиционную музыку с хард-роком, братья Макманус хотя и были музыкантами ирландского фолка высокого класса, пошли дальше кельтского рока, и за исключением редкого включения игры Пэта на скрипке, стали играть более тяжелую металлическую музыку.

В 1980 Mama’s Boys самофинансировали и выпустили свой первый альбом "Official Album" (переизданный в 1981 под названием "Official Bootleg") и активно гастролировали по Ирландии. В 1981 они были приглашены на поддержку Hawkwind в их турне по Великобритании. Далее они записали и самофинансировали свой второй альбом, под названием «Plug It In» в 1982 году, самая поп-ориентированная песня на альбоме, «Needle in the Groove», выпущенная синглом, стала хитом.

Третий альбом Turn It Up был выпущен в 1983 году в том же году они гастролировали с Thin Lizzy в прощальном туре этого коллектива, играли на рок-фестивале в Рединге и подписали мировой контракт с Jive Records. Первый альбом, выпущенный на Jive содержал несколько композиций с альбомов «Turn It Up» и «Plug It In», полностью переигранных, а также несколько новых песен. Одна из новых песен, кавер Slade «Mama Weer All Crazee Now» был выпущен в качестве сингла и достиг # 54 в американских чартах. Клип на песню попал на MTV и группа стала известна в США, куда они совершили поездку в 1984 году.

В 1985 году альбом «Power and Passion» попал в Billboard 100 в США и группа гастролировала в США, Европе и Японии. Во время европейской части тура у Томми случился рецидив лейкоза, от которого он лечился еще в детстве и группа завершала тур уже с другим барабанщиком, Джимми ДеГрассо. После лечения Томми вернулся для участия в туре по Ирландии, но снова попал в больницу после очередного рецидива.

В 1987 году бывший вокалист Airrace Кейт Маррелл заменил Рика Чейза у которого возникли проблемы с его голосовыми связками, и они записали альбом «Growing Up the Hard Way». Jive Records выбрали Mаррелла с идеей придать группе более «отполированный» коммерческий звук, но это имело неприятные последствия, так как своеобразный сырой звук группы был заменен мягким звуком типа AOR. Контракт с Jive, который завершился в том году, не был продлен и Маррелл оставил группу и вскоре присоединился к Клиффу Ричарду в качестве бэк-вокалиста.

В 1989 году с новым вокалистом, Майком Уилсоном, и с новым менеджером они записали концертный альбом «Live Tonite» в 1991 году, и активно гастролировали в Европе. В 1992 году они выпустили альбом «Relativity». Во время тура в Италии в 1993 году, Томми снова заболел, и тур пришлось отменить. В октябре 1994 года Томми подвергся пересадке костного мозга, но это его не спасло, в ноябре 1994 года он умер. Опустошены братья решили распустить группу. В первую годовщину смерти Томми Джон сочинил в честь брата традиционный ирландский «плач» на лоувистле, вскоре после этого Джон и Пэт вернулись к традиционной ирландской музыке и сформировали кельтскую/New Age группу под названием «Celtus».

Пэт МакМанус также выступал и записывался с ирландской рок-группой «Indian» и в некоторых других проектах.

Состав 
 Патрик Френсис «Пэт» МакМанус — гитара, скрипка, бэк-вокал (1978—1993)
 Джон МакМанус — бас, гитара, бэк-вокал, лоувистл, тинвистл, ирландская волынка (1978—1993)
 Томас "Томи" МакМанус — ударные, бодран, бэк-вокал (1978—1993) (1966 — 16 ноября 1994)
 Мики Фенлон — вокал (1986—1987)
 Кит Маррелл — вокал (1987—1989)
 Коннор МакКеон — вокал (198?)
 Майк Уилсон — вокал (1990—1992)
 Алан Уильямс — клавишные (1989—1993)
 Джими Де Грассо — ударные (1985—1986)
 Патрик Липтак — бас (198?-198?)

Дискография

Альбомы 
 Official Album (1980)
 Plug It In (1982)
 Turn It Up (1983)
 Mama’s Boys (1984)
 Power and Passion (1985)
 Growing Up the Hard Way (1987)
 Live Tonite (1991)
 Relativity (1992)

Синглы 
 «Belfast City Blues» (1982)
 «In the Heat of the Night» (1982)
 «Needle in the Groove» (1982)
 «Too Little of You to Love» (1983)
 «Midnight Promises» (1984)
 «Mama Weer All Crazee Now» (1984)
 «Needle in the Groove» (1985)
 «Higher Ground» (1987)
 «Waiting for a Miracle» (1987)

Ссылки 
 History of Mama’s Boys on Celtus website
 Mama’s Boys on IrishRockers.com
 Mama’s Boys Tribute page on myspace 
 Pat McManus Official Homepage
 (https://web.archive.org/web/20081227014623/http://www.johnmcmanus.biz/  John McManus Official Homepage)
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1978 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1993 году
Хеви-метал-группы Великобритании
Рок-группы Великобритании
Квартеты